

Patronyme 

 Christie Hefner (1952-), femme d'affaires américaine ;
 Cooper Hefner (1991-), homme d'affaires et créateur américain, fils du fondateur et propriétaire du magazine de charme Playboy ;
 Crystal Harris (1986-), Crystal Hefner entre 2013 et 2017, mannequin et chanteuse américaine ;
  (1845-1904), ingénieur allemand ;
 Hugh Hefner (1926-2017), homme d'affaires américain ;
 Jeremy Hefner (1986-), est un joueur américain de baseball.
 Otto Titan von Hefner (1827-1870), héraldiste bavarois ;
 Scarlett Hefner (née Byrne) (1990-), actrice britannique ;

Titre 

 The Huge Hefner Chronicles est le quatrième album studio de Diamond D, sorti le .

Divers 
 Bougie Hefner
Patronyme germanique